Alessandro Colucci (1974) – politico e funzionario italiano
Antonio Colucci – matematico italiano
Francesco Colucci (1932) – politico e sindacalista italiano
Giuseppe Colucci (1752-1809) – storico italiano
Giuseppe Colucci (1980) – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
Guido Colucci (1877-1949) – pittore, incisore e ceramista italiano
Ida Colucci (1960-2019) – giornalista italiana
Leonardo Colucci (1972) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Pasquale Colucci (1975) - pittore e chitarrista italiano 
Coluche (1944-1986) – nome d'arte di Michel Gérard Joseph Colucci, attore e comico francese